Ла-Адрада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро.  Население — 2702 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы